Ткаче́нко — українське прізвище.

Відомі носії:

А 
 Ткаченко Анатолій Григорович (1943—2013) — український геодезист, географ-картограф, кандидат технічних наук
 Ткаченко Анатолій Олександрович (* 1948) — доктор філологічних наук, професор, літературознавець, письменник.
 Ткаченко Анатолій Олексійович (* 1938) — український редактор, сценарист.
 Ткаченко Анатолій Якимович — повний кавалер орден Слави
 Ткаченко Андрій Валерійович (1979—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Ткаченко Андрій Володимирович — лейтенант медичної служби запасу Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Ткаченко Андрій Григорович — Герой Радянського Союзу
 Ткаченко Андрій Купріянович — український розвідник
 Ткаченко Андрій Миколайович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткаченко Андрій Якович — Герой Радянського Союзу.
 Ткаченко Артем Валерійович (* 1982) — російський актор кіно і театру.

Б 
 Ткаченко Борис Данилович (1899—1937) — український мовознавець-україніст доби Розстріляного відродження, перекладач класичної літератури. Співупорядник «Українського правопису» 1928, забороненого радянською владою.
 Ткаченко Борис Іванович (* 1937) — письменник, краєзнавець, етнограф, дослідник комуністичних голодоморів, публіцист, журналіст.

В 
 Ткаченко Вадим Володимирович (1984—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Ткаченко Валентин Григорович (1932) — дитячий письменник
 Ткаченко Валентина Григорівна (1949) — український науковець-економіст, міністр освіти угруповання ЛНР
 Ткаченко Валентина Данилівна (1920—1970) — українська поетеса.
 Ткаченко Валентина Іванівна (1909—1995) — українська скульпторка.
 Ткаченко Валентина Яківна ( 1919) — український мистецтвознавець.
 Ткаченко Валерій Вікторович (1957—1999) — — український поет, автор-виконавець.
 Ткаченко Валерій Миколайович (1946) — український математик.
 Ткаченко Василь Антонович (1968—2015) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткаченко Василь Іванович (1921—1996) — радянський військовик, учасник Другої світової війни. Герой Радянського Союзу.
 Ткаченко Василь Миколайович (* 1944) — доктор історичних наук, член-кореспондент НАПН України
 Ткачненко Василь Федорович (1900—1923) — козак Чорноліського повстанського полку.
 Ткаченко Віктор Вікторович (1953) — український підприємець та громадський діяч
 Ткаченко Віктор Іванович (* 1946) — український військовик, генерал-лейтенант. Начальник Харківського військового університету (1999—2004), начальник Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.
 Ткаченко Віта Андріївна — заслужений працівник соціальної сфери України.
 Ткаченко Владислав Михайлович(1941—2003) — український сценарист, член Національної спілки кінематографістів України.
 Ткаченко Володимир Анатолійович (* 1962) — народний депутат України II скликання, кандидат політичних наук.
 Ткаченко Володимир Андрійович — повний кавалер ордена Слави
 Ткаченко Володимир Борисович ( 1972) — російський рок-музикант, автор пісень. Один із засновників і постійний учасник групи «Ундервуд».
 Ткаченко Володимир Валентинович (1965) — радянський та український плавець, срібний призер Олімпійських ігор 1988 року
 Ткаченко Володимир Васильович (1946—2009) — державний службовець, заслужений машинобудівник України
 Ткаченко Володимир Володимирович — український науковець
 Ткаченко Володимир Данилович (1943—2007) — український вчений-правознавець, спеціаліст у галузі теорії держави і права.
 Ткаченко Володимир Іванович (1950—2003) — радянський, український кінооператор-документаліст
 Ткаченко Володимир Максимович — старший тренер-викладач відділення ДЮСШ № 7 (Львів), заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Ткаченко Володимир Матвійович — Герой Радянського Союзу
 Ткаченко Володимир Олександрович (1898—1975) — радянський військовик, брав участь у Громадянській та німецько-радянській війні, генерал-майор військ зв'язку.
 Ткаченко Володимир Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткаченко Володимир Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткаченко Володимир Петрович — український радянський баскетболіст, Заслужений майстер спорту СРСР (1979), бронзовий призер Олімпійських ігор 1976 та 1980 року.
 Ткаченко Володимир Сергійович (1983) — український вокаліст, композитор
 Ткаченко Володимир Тарасович — український письменник
 Ткаченко Всеволод Іванович (1945) — український перекладач.

Г 
 Ткаченко Г. — кобзар із села Данилівка Харківського повіту.
 Ткаченко Галина Георгіївна — учителька Миколаївського муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки, заслужена учителька України
 Ткаченко Ганна Панасівна — українська письменниця.
 Ткаченко Геннадій Васильович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткаченко Георгій Кирилович (1898—1993) — бандурист, останній представник «слобожанської традиції»
 Ткаченко Герман Володимирович (* 1970) — спортивний топ-менеджер і політичний діяч.
 Ткаченко Григорій Амвросійович (1904—1973) — голова Тимчасового управління міста Тернополя, 1-й секретар декількох райкомів КПУ Київської області. Герой Соціалістичної Праці.
 Ткаченко Григорій Васильович (1900—1941?) — перший директор Інституту мовознавства ВУАН
 Ткаченко Григорій Тихонович (1923—1944) — Герой Радянського Союзу

Д 
 Ткаченко Дар'я Олександрівна (* 1983) — українська та російська (від 2016 року) спортсменка, гравець у міжнародні шашки.
 Ткаченко Денис Сергійович — старший солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Ткаченко Джастін () — новогвінейський політик українського походження. Член парламенту і міністр уряду Папуа-Нової Гвінеї.
 Ткаченко Діма — сучасний український скрипаль, викладач.

Є 
 Ткаченко Євген Васильович (1938) — радянський парашутист.
 Ткаченко Євген Романович (1941—2012) — український актор, режисер. Заслужений артист УРСР.
 Ткаченко Євгеній Вікторович (* 1983) — український бейсболіст. Майстер спорту.

З 
 Ткаченко Зоя Василівна (1943—1977) — водій Вінницького тролейбуса. Героїчно загинула, врятувавши життя 120 пасажирів.

І 
 Ткаченко Іван — літературознавець.
 Ткаченко Іван Андрійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткаченко Іван Андрійович (1905—1964) — гірничий інженер, заступник голови Луганського раднаргоспу, начальник вугільного комбінату. Герой Соціалістичної Праці.
 Ткаченко Іван Валерійович — придністровський політик, міністр охорони здоров'я і соціального захисту.
 Ткаченко Іван Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Ткаченко Іван Гурович (1919—1994) — український педагог, Герой Соціалістичної Праці.
 Ткаченко Іван Леонідович (1989—2011) — російський хокеїст, правий нападник. Заслужений майстер спорту Росії.
 Ткаченко Іван Максимович (1910—1955) — уповноважений НКВД-НКГБ СРСР по Литовській РСР, член Бюро ЦК ВКП(б) Литовської РСР, генерал-лейтенант.
 Ткаченко Іван Савелійович (1912—1992) — український радянський майстер кераміки.
 Ткаченко Іван Семенович (1939) — доктор економічних наук.
 Ткаченко Іван Пилипович (1916—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Ткаченко Ігор Анатолійович(1964—2001) — кримінальний авторитет «Череп».
 Ткаченко Ігор Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткаченко Ігор Валентинович — Герой Росії.
 Ткаченко Ігор Валентинович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткаченко Ігор Валентинович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткаченко Ігор Миколайович (* 1964) — радянський, російський та киргизстанський футболіст, виступав на позиції захисника та півзахисника.
 Ткаченко Ігор Юрійович (1994—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткаченко Ілля Іванович (1914—1979) — Герой Радянського Союзу.
 Ткаченко Ілля Іванович (1924—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Ткаченко (Іщук) Інна Анатоліївна ( 1972) — дитяча письменниця.

Л 
 Ткаченко Леонід Іванович — радянський футболіст, український футбольний тренер.

М 
 Ткаченко Максим Борисович (* 1968) — політик, громадський діяч, підполковник запасу.
 Ткаченко Максим Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткаченко Максим Миколайович — український підприємець, керівник ТОВ «Квартал-Концерт».
 Ткаченко Марина Іванівна — олімпійська чемпіонка, чемпіонка Європи, багаторазова чемпіонка України з баскетболу. Президент та тренер баскетбольного клубу «ТІМ-СКУФ»
 Ткаченко Марія Володимирівна (1929 — ?) — новатор сільськогосподарського виробництва, доярка колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.
 Ткаченко Марія Михайлівна (? — ?) — українська радянська діячка, агроном колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 4-го скликання.
 Ткаченко Микола Веремійович (* 1937) — секретар Київського обласного комітету КПУ, 1-й секретар Миронівського районного комітету КПУ Київської області.
 Ткаченко Микола Іванович — член громадської організації «Федерація легкої атлетики Донецької області», заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Ткаченко Микола Михайлович (1893—1965) — український історик, ахеограф, архівіст, джерелознавець, літературознавець, шевченкознавець.
 Ткаченко Микола Олександрович (* 1984) — майстер спорту України міжнародного класу з гирьового спорту, рекордсмен, чемпіон України, Чемпіон Європи, срібний призер чемпіонату світу.
 Ткаченко Михайло Васильович (* 1977) — український лижник, біатлоніст. Майстер спорту України.
 Ткаченко Михайло Володимирович (1925—1999) — український живописець
 Ткаченко Михайло Єлевферійович (1878—1950) — радянський вчений-лісівник, доктор сільськогосподарських наук, професор.
 Ткаченко Михайло Миколайович (1922—1948) — льотчик-штурмовик, Герой Радянського Союзу, капітан.
 Ткаченко Михайло Степанович (художник) (1860—1916) — український живописець
 Ткаченко Михайло Степанович (правник) (1879—1920) — український політичний діяч і правник.
 Ткаченко Мусій Михайлович (1899—1985) — голова Шполянського райвиконкому Київської (Черкаської) області. Герой Соціалістичної Праці. Член Центрального Виконавчого Комітету СРСР.

Н 
 Ткаченко Надія Володимирівна (1948) — українська легкоатлетка, п'ятиборка, олімпійська чемпіонка
 Ткаченко Наталія Володимирівна — директор Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка; заслужений економіст України.
 Ткаченко Наталія Юріївна (* 1953) — поетеса, прозаїк, критик. Член Національної спілки письменників України.
 Ткаченко Никанор Корнійович — Герой Радянського Союзу
 Ткаченко Никифор Ларіонович (1905—1961) — учасник бойових дій Другої світової війни.
 Ткаченко Ніна Яківна (* 1953) — поетеса-лірик, член Національної спілки письменників.
 Ткаченко Нінель Олександрівна (1928) — українська співачка, народна артистка СРСР.

О 
 Ткаченко Олег Анатолійович (1977—2014) — підполковник управління СБУ в Луганській області, учасник російсько-української війни.

 Ткаченко Олександр Анатолійович (1991—2014) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткаченко Олександр Анатолійович — матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткаченко Олександр Вікторович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткаченко Олександр Владиславович (1966) — український телевізійний менеджер, телеведучий, головний редактор, журналіст, міністр культури та інформаційної політики.
 Ткаченко Олександр Григорович (1970—2014) — майор МВС України, учасник російсько-української війни.
 Ткаченко Олександр Ігорович (* 1993) — український футболіст, воротар «Ворскли» (Полтава).
 Ткаченко Олександр Миколайович:
 
 Ткаченко Олександр Михайлович (1984) — український адвокат, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Ткаченко Олександр Петрович (1945—2007) — радянський футболіст, російський радянський письменник, російський правозахисник.
 Ткаченко Олександр Петрович (? — 1944) — сержант Червоної Армії; учасник французького руху Опору.
 Ткаченко Олександр Прохорович — Герой Радянського Союзу.
 Ткаченко Олександр Сергійович (* 1979) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткаченко Олексій Матвійович (1916—1982) — радянський журналіст і військовий кореспондент.
 Ткаченко Олексій Олександрович — український фінансист, заступник Голови Національного банку України.
 Ткаченко Олексій Орестович (* 1956) — український мовознавець, перекладач.
 Ткаченко Олексій Юрійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткаченко Ольга Миколаївна (нар. Мюнхен, ФРН) — українська громадська діячка діаспори.
 Ткаченко Орест Борисович — український мовознавець, поліглот та ерудит.

П 
 Ткаченко Пантелій Михайлович (1911 — ?) — новатор сільськогосподарського виробництва, голова колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання. Кандидат економічних наук.
 Ткаченко Петро Григорович (1915 — ?) — український радянський футболіст, захисник.
 Ткаченко Петро Тимофійович — Герой Радянського Союзу.
 Ткаченко Петро Федорович (1879—1919) — український кобзар.
 Ткаченко Петро Юрійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Ткаченко Платон Петрович — Герой Радянського Союзу.

Р 
 Ткаченко Рената Григорівна (1933—2009) — дитяча поетеса, більш відома під творчім ім'ям Рената Муха
 Ткаченко Роман Юрійович (* 1986) — старшина, Державна прикордонна служба України, учасник російсько-української війни.
 Ткаченко Ростислав Русланович (2000—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Ткаченко Руслан Андрійович (1993—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Ткаченко Семен Михайлович (1901—1968) — український режисер і педагог.
 Ткаченко Семен Якимович (1898—1945) — радянський воєначальник, генерал-майор.
 Ткаченко Серафима Іванівна (1907 — ?) — українська радянська діячка, селянка. Депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Ткаченко Сергій Вікторович (1979) — український футболіст, півзахисник, виступав за збірну України.
 Ткаченко Сергій Вікторович — доброволець батальйону територіальної оборони «Айдар», кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Ткаченко Сергій Іванович (1951) — український філолог, літературознавець, поет, член НСПУ.
 Ткаченко Сергій Миколайович (1971) — український хокеїст і тренер.
 Ткаченко Сергій Миколайович (1963) — український шаховий композитор.
 Ткаченко Сергій Петрович (1964) — український військовик, генерал-майор, заступник командувача внутрішніх військ МВС України.
 Ткаченко Станіслав Йосипович (* 1937) — доктор технічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України.
 Ткаченко Степан Зіновійович (1891—1987) — директор Харківського стоматологічного інституту (1931), директор 2-го Харківського медичного інституту (1936—1940), доктор медичних наук.
 Ткаченко Степан Кузьмич (* 1940) — український журналіст, народний депутат, член Національної спілки журналістів України.

Т 
 Ткаченко Тарас (1976) — український кінорежисер і сценарист.
 Ткаченко Тетяна Іванівна (1974) — український геоморфолог.
 Ткаченко Тетяна Іванівна (1959) — український економіст.

Ю 
 Ткаченко Юлія Семенівна (1928—2008) — українська акторка, народна артистка України.
 Ткаченко Юрій Анатолійович (1935—2000) — український кінооператор, кінорежисер.
 Ткаченко Юрій Олегович — український економіст, підприємець, голова Черкаської обласної державної адміністрації.
 Ткаченко Юрій Якович — доктор медичних наук завідувач відділення центрального госпіталю Військово-медичного управління СБУ, заслужений лікар України.

Я 
 Ткаченко Яків Михайлович (* 1979) — український актор театру та кіно.
 Ткаченко Яків Тарасович — Герой Радянського Союзу.
 Ткаченко Ярослав Геннадійович (* 1968) — український архітектор.

Подвійні прізвища 
 Ткаченко-Галашко Петро Федорович (1878—1918) — кобзар.
 Ткаченко-Попович Ольга Олексіївна (* 1942) — українська поетеса.
 Ткаченко-Ходкевич Наталя Михайлівна (1904 — ?) — українська перекладачка.

Див. також 
 Ткаченкове

Примітки 

українські прізвища